San Vittore - uma comuna da Suíça , no Cantão Grisões.
 San Vittore Olona - uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Milão
 San Vittore del Lazio - uma comuna italiana da região do Lácio , província de Frosinone.

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos